Кру́зо () — неоднозначное слово, которое может означать:

 Робинзон Крузо — герой нескольких романов Даниэля Дефо.
 «Крузо» — английский фильм 1988 года.
 «Крузо» — канадо-англо-американский телесериал, впервые показанный в 2008-2009 гг.
 Крузо — Лох-несское чудовище из фильма «Мой домашний динозавр».
 Crusoe — семейство микропроцессоров компании Transmeta.

См. также